Sīāh Rūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Sīāh Rūd (vattendrag i Mazandaran), 
 Sīāh Rūd (vattendrag i Gilan, lat 37,21, long 49,66), 
 Sīāh Rūd (vattendrag i Gilan, lat 36,99, long 49,56), 
 Sīāh Rūd (vattendrag i Gilan, lat 36,89, long 49,52), 
 Sīāh Rūd (vattendrag i Mazandaran), 
 Shafā Rūd (ort), Gilan, 
 Rūdkhāneh-ye Sīāh Rūd (vattendrag i Teheran), 
 Sīāh Rūd (vattendrag i Teheran), 

Robotskapade Iranförgreningar